Het Zuiden (Borges), verhaal van Jorge Luis Borges
 Het Zuiden (film), Nederlandse film uit 2004
 Het Zuiden (korfbalvereniging)
 Het Zuiden (persbureau), rooms-katholiek persbureau
 Het Zuiden (waterschap), voormalig Fries waterschap